Parodo –  canto eseguito dal coro nella tragedia greca
Parodo – elemento strutturale del teatro greco